Ruokkari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ruokkari (ö i Nyland), Helsingfors, 
2. Ruokkari (ö i Satakunta), Raumo,  (3 ha)
3. Ruokkari (ö i Nystad),  (7 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar